Eqqiligaarteq bezeichnet:
 Eqqiligaarteq (Insel, Ammassalik, nordöstlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Eqqiligaarteq (Insel, Ammassalik, südwestlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland